Gautsch bezeichnet
 die zünftigen Feierlichkeiten zur abgelegten Gesellenprüfung der Buchdrucker, siehe Gautschen
 ein Pseudonym des Musikproduzenten Christoph Göttsch

Gautsch ist der Familienname folgender Personen:
 Françoise Gautsch, Geburtsname von Françoise Arnoul (1931–2021), französische Schauspielerin
 Karl Gautsch (1810–1879), deutscher Heimatforscher, Politiker und Rechtsanwalt
 Paul Gautsch von Frankenthurn (1851–1918), österreichischer Politiker und Ministerpräsident

Siehe auch
 Gautzsch